Amerikai Egyesült Államok
 Westport (Connecticut)
 Westport (Dél-Dakota)
 Westport (Észak-Karolina)
 Westport (Indiana)
 Westport (Iowa)
 Westport (Kalifornia)
 Westport (Maine)
 Westport (Maryland)
 Westport (Massachusetts)
 Westport (Minnesota)
 Westport (Missouri)
 Westport (New York)
 Westport (New York)
 Westport (Oklahoma)
 Westport (Oregon)
 Westport (Pennsylvania)
 Westport (Tennessee)
 Westport (Washington)
 Westport (kisváros, Wisconsin)
 Westport (közösség, Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Westport (Somerset)
 Westport (Wiltshire)

 Írország
 Westport (Írország)

 Kanada
 Westport (Új-Skócia)
 Westport (Ontario)
 Westport (Újfundland és Labrador)

 Új-Zéland
 Westport (Új-Zéland)

Egyéb
 Westport Records – zenei kiadó
 Westport Innovations – kanadai vállalat
 USS Westport – néhány hadihajó neve
 SS Westport – néhány kereskedelmi hajó neve
 CCGS Westport – a kanadai partiőrség keresőhajója
 Westporti csata – 1864-es ütközet a Missouri állambeli Kansas City területén